Bulto puede hacer referencia a:

En escultura:
Bulto redondo y medio bulto, técnicas de relieve para representar la tercera dimensión.

En cine:
El bulto, una película mexicana de 1991.

El apellido Bultó:
Paco Bultó
José María Bultó